est un genre éteint d'amphibiens temnospondyles appartenant à la famille également éteinte des rhinésuchidés, ayant vécu durant la fin du Permien dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique australe. Une seule espèce est connue, , décrit à partir de divers fossiles découverts au Malawi.

Découverte 
Rhineceps a été découvert à l'origine dans les lits de Chiweta, dans le nord du Malawi. Le fossile est nommé pour la première fois par Sidney H. Haughton en 1926, par lequel il décrit le fossile d'une branche mandibulaire gauche de R. nyasaensis comme appartenant au genre Rhinesuchus en raison de sa similitude avec les fossiles de Rhinesuchus whaitsi. D. M. S. Watson a déterminé plus tard dans une lettre à Parrington que le fossile original était réellement l'extrémité antérieure d'un ramus droit et pas un ramus gauche. Watson décrit des fossiles nouvellement trouvés en 1962 dans la même localité collectés par Parrington comme des fossiles de R. nyasaensis et a déterminé qu'ils provenaient du même individu. Watson a également placé R. nyasaensis dans le cadre d'un nouveau genre distinct, Rhineceps, des autres espèces de Rhinesuchus.

Description

Cladogramme des Stereospondyli

Voir aussi 
 Temnospondyli
 Stereospondyli
 Rhinesuchidae
 Rhinesuchus

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Permien
Taxon fossile décrit en 1962
Paléontologie au Malawi
Stereospondyli